La Débauche peut désigner :

Cinéma 
 La Débauche, film érotique français, réalisé par Jean-François Davy, sorti en 1971 ;

Théâtre 
 La Débauche, comédie en deux actes et plusieurs tableaux de Marcel Achard, créée en 1973 au Théâtre de l'Œuvre, dans une mise scène Jean Le Poulain et publiée en 1974 aux Éditions de la Table ronde ;

Bande dessinée 
 La Débauche, bande dessinée de Jacques Tardi et Daniel Pennac publiée en 1999, chez Futuropolis ;

Autre 
 La Débauche, microbrasserie située à Angoulème